átrium, az ókori római építészetben a patríciusi lakóház központi, oszlopfolyosóval kerített tere, illetve ennek továbbéléseként tipikusan üveggel fedett belső udvar
 Atrium Vestae, a Vesta-szüzek háza az ókori Rómában
 Átrium csoport, a rózsakeresztes rend szervezeti egysége
 Átrium, belsőépítészeti és dizájn folyóirat
 Átrium Film - Színház, egy budai színház a Margit kőrúton (előtte: Május 1. mozi)